Euclymene santandarensis är en ringmaskart som först beskrevs av Rioja 1917.  Euclymene santandarensis ingår i släktet Euclymene och familjen Maldanidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
santandarensis